die Mitte (winkelcentrum) - winkelcentrum in Berlijn, Duitsland
 Die Mitte (politieke partij) - politieke partij in Zwitserland